Qaradağ kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qaradaş, ort, Tovuz, 
 Qaradağ (ort), Aghsu, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar